«Графи́ня де Монсоро́»  () — французский семисерийный мини-сериал, поставленный в 1971 году режиссёром Янником Андреи по одноимённому роману Александра Дюма-отца.

Сюжет 

Франция, Париж, 1578 год, время религиозных войн. На троне — последний король из династии Валуа — Генрих III. Королевский двор разделён на две враждующие группировки: миньоны короля и приближённые его брата герцога Анжуйского. Король понимает, что не в его силах стабилизировать обстановку не только при дворе, но и в стране. Во Франции не прекращается противостояние католиков и гугенотов, тлеют многочисленные заговоры. Могущественное лотарингское семейство де Гизов планирует возвести на французский престол брата короля. В борьбе с врагами королю помогает шут по имени Шико. На этом историческом фоне разворачивается трагическая история любви графа де Бюсси, приближённого герцога Анжуйского, и молодой красавицы Дианы де Меридор, обманом и шантажом выданной замуж за главного ловчего Франции графа де Монсоро. Подробное изложение сюжета см. в статье «Графиня де Монсоро».

Мини-сериал состоит из 7 серий по 55 минут каждая. Названия серий:

Серия 1. «Шпаги и блондинка».

Серия 2. «Человек в чёрном».

Серия 3. «Ночь шута».

Серия 4. «Разбитый кубок».

Серия 5. «Лотарингские дрозды».

Серия 6. «Папоротники Меридора».

Серия 7. «Западня».

В ролях 

 Карин Петерсен — Диана де Меридор, графиня де Монсоро
 Николя Сильбер —  Луи де Клермон, граф де Бюсси д’Амбуаз, придворный герцога Анжуйского
 Мишель Кретон — Шико, шут короля
 Франсуа Мэстр — граф Бриан де Монсоро, главный ловчий Франции
 Дени Манюэль — Генрих III Валуа, король Франции
 Жерар Берне — Франсуа, герцог Анжуйский, брат короля
 Жан-Луи Брус — Франсуа д’Эспине де Сен-Люк, опальный придворный короля
 Мирей Одибер — Жанна де Коссе-Бриссак, супруга де Сен-Люка, подруга Дианы
 Луи Арбессье — барон Огюстен де Меридор, отец Дианы
 Анжело Барди — Горанфло, монах обители святой Женевьевы
 Марио Пилар — Орильи, придворный герцога Анжуйского
 Даниэль Дерваль — Реми Ле Одуэн, лекарь
 Жюли Равикс — Гертруда, служанка Дианы (в титрах — Daya Ravix)
 Пьер Массими — Келюс, придворный короля, «миньон»
 Иван Варко — Можирон, придворный короля, «миньон»
 Эрик Крюгер — Шомберг, придворный короля, «миньон»
 Жиль Беа — Эпернон, придворный короля, «миньон»
 Антуан Фонтейн — Крийон, капитан гвардейцев короля
 Мария Мерико — Екатерина Медичи, королева-мать
 Жак Ле Карпентье — герцог Генрих де Гиз, глава Католической лиги
 Морис Риш —  Шарль, герцог Майенский, брат герцога Генриха де Гиза
 Пьер Ате —  Луи, кардинал Лотарингский, брат де Гизов
 Сильвия Сорель —  герцогиня де Монпансье, сестра де Гизов
 Франк Эстанж — мэтр Николя Давид, доверенное лицо де Гизов
 Марко Перрен — Генрих Наваррский
 Тедди Билис — Пьер, камердинер де Бюсси
 Поль Мерси — мэтр Бономэ
 Абель Жорес — приор, настоятель обители святой Женевьевы

В эпизодах 
 Николь Десайи — фрейлина королевы-матери
 Марсель Шампель — конюх в Анжу
 Аннетта Пави — служанка в Фонтенбло
 Кристиан Бюжо — капитан гвардии в Анжу
 Нанетта Коре — девушка на улице
 Жорж Монтан — главарь шайки, выкравшей Диану
 Мариус Бальбино — камердинер Меридора
 Маг Авриль — добрая женщина с улицы Тампль
 Пьер Дункан — мужчина с улицы Тампль
 Виржини Виньон — девушка с улицы Тампль
 текст от автора читает Клод Брюле

Роли озвучивали 
 Советский дубляж:
 Татьяна Васильева — Диана де Меридор (роль Карин Петерсен)
 Борис Быстров — граф де Бюсси (роль Николя Сильбера),  герцог Генрих де Гиз (роль Жака Ле Карпентье) 
 Алексей Золотницкий — Шико, шут короля (роль Мишеля Кретона)
 Виталий Ованесов  —  граф де Монсоро (роль Франсуа Мэстра)
 Евгений Герасимов — король Генрих III (роль Дени Манюэля)
 Владимир Герасимов — Франсуа, герцог Анжуйский, брат короля (роль Жерара Берне)
 Вячеслав Богачёв — Орильи (роль Марио Пилара),  Огюстен де Меридор (роль Луи Арбессье), Горанфло (роль Анжело Барди)
 Галина Кремнёва
 Тамара Трушина
 Современное двухголосое закадровое озвучивание:
 Марина Бакина (все женские роли)
 Александр Клюквин (все мужские роли)

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Янник Андреи 
 Продюсер: Робер Дорфманн
 Автор сценария: Клод Брюле
 Оператор: Пьер Монтазель
 Композитор: Бернар Фоссар
 Художник-постановщик: Теобальд Мерисс
 Художник по костюмам: Колетт Бодо
 Автор декораций: Жан Мандару
 Монтаж: Элен Гагарен
 Бои и каскадёры под управлением Клода Карлье

Издание на видео 
 Премьера этого мини-сериала во Франции состоялась с 18 по 31 декабря 1971 года на телеканале ORTF. Впоследствии мини-сериал неоднократно демонстрировался по телевидению и выпускался на DVD.
 Премьера этого мини-сериала в СССР на Центральном телевидении Гостелерадио состоялась в 1982 году по второму каналу, второй показ — в 1989 году, также в эти годы состоялось два показа по образовательной программе на французском языке. Впоследствии мини-сериал неоднократно демонстрировался по телевидению.
 В России этот мини-сериал неоднократно выпускался на DVD. Один из последних выпусков на DVD состоялся в 2004 году фирмой «Film Prestige».
 12 ноября 2014 года во Франции на DVD выпущена отреставрированная версия мини-сериала.

Интересные факты

См. также 
 Графиня де Монсоро (телесериал)

Ссылки 

 
 Мини-сериал «Графиня де Монсоро» (1971) на CITWF  
 Мини-сериал «Графиня де Монсоро» (1971) на сайте Film Prestige 
 Мини-сериал «Графиня де Монсоро» (1971) на сайте tele70  
 Мини-сериал «Графиня де Монсоро» (1971) на сайте vivla 
 Фотогалерея мини-сериала «Графиня де Монсоро» (1971) на сайте «Base de données de films français avec images»  

Телевизионные мини-сериалы Франции
Телевизионные мини-сериалы 1971 года
Телесериалы Франции 1971 года
Телесериалы ORTF
Телесериалы Télécip
Исторические телесериалы Франции
Мелодраматические телесериалы Франции
Историко-приключенческие фильмы
Телесериалы на французском языке
Экранизации произведений Александра Дюма (отца)
Исторические телесериалы о XVI веке